Die Liga 1929 war die dritte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 24. März und endete am 1. Dezember 1929.

Modus 
Die 13 Mannschaften spielten in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt 24 Spiele. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1929 auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1929
Fußballsaison 1929